Avetis Aharonian (1866-1948), écrivain et homme politique arménien ;
 Ruben Aharonian (1947-), violoniste classique d'origine arménienne ;
 Arthur Aharonian (1962-), pianiste et compositeur arménien.